Spojení písmen I a F může mít různé významy:

IF 
 Impakt faktor – kritérium, podle kterého se hodnotí kvalita odborných časopisů
 francouzská zkratka pro Institut de France – nejvyšší francouzská instituce pro vědu a umění
 Brynäs IF – švédský hokejový tým
 IF – podmíněný příkaz, řídicí struktura v programování
 Fluorid jodný – sloučenina patřící mezi interhalogenidy
 IKEA Family
 IF (hudební skupina) – česká rapová skupina

Molekulární biologie
 Interferon
 Iniciační faktor

If 
If (píseň, Bread) – píseň skupiny Bread
If (skupina) – jazz rocková skupina 
If (píseň, Janet Jackson) – píseň z roku 1993
If (píseň, Pink Floyd) – píse'n Pink Floyd z roku 1970
If (píseň, Red Hot Chili Peppers) – píseň Red Hot Chili Petters
Když (poezie) – báseň Rudyarda Kiplinga z roku 1895
Když (film) – britský film z roku 1968
d'If – francouzský ostrov ve Středozemním moři se stejnojmennou pevností poblíž přístavu Marseille

if 
anglicky když, jestliže, pokud
zápis podmíněného větvení programu v programovacích jazycích
podmíněný blok
podmíněný skok

i.f. 
latinská zkratka ipse fecit – sám zhotovil

Související článek 
Když (rozcestník)

Zkratky